Зиновій ( «Дзенобіо, Зіновій», букв. «Життя Зевса») — чоловіче ім'я. Інші форми написання - Зеновій, Зіновій. Не слід плутати з іменем Зенон.

Відомі носії 
 Зино́вій Юхи́мович Гердт (справжнє ім'я — Храпино́вич Залма́н Ефраї́мович, 1916—1996).
 Зиновій (Дроздов) (1875—1942) — архієпископ Тамбовський.
 Зиновій Егейський (Кілікійський) — православний священномученик, єпископ, пам'ять 12 листопада.
 Зиновій (Корзинкін) (. 1948) — архієрей Російської православної церкви, митрополит Саранський і Мордовський, глава Мордовської митрополії.
 Зиновій (Красовський) (1884—1954) — єпископ Горьковський і Арзамаський.
 Зиновій (Мажуга) (1896—1985) — єпископ Грузинської православної церкви, місцевошанований святий Української православної церкви (Московського патріархату).
 Зиновій Михайлович — Псковський статечний посадник.
 Зиновій Отенський (? -1568) — богослов, православний полеміст XVI століття.
 Зиновій (Зінон) Тирський (Сидонський) — православний священномученик, пресвітер, 30 вересня.
 Зиновій Сидорович — Псковський статечний посадник.
 Зиновій (Сутормін) — православний священномученик, ієрей, 23 січня.
 Зиновій Флорентійський (337—417) — католицький святий, патрон Флоренції, 25 травня.

Див. також 
 Зиновій (значення)
 Зіновій Глак — вірменський історик початку IV століття.